Khojas

 Khojas (indischer Subkontinent)
 Hodscha (Khoja)

Siehe auch 

 Nizariten